Qingshui He ist der Name folgender Flüsse:
 Qingshui He (China), Nebenfluss des Yongding He in China
 Qingshui He (King George Island) auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis